miecz – broń
 miecz (budownictwo) 
 miecz (żeglarstwo)
 Mieczysław „Miecz” Szcześniak, piosenkarz
 Miecz – emigracyjne pismo rosyjskie w II poł. lat 30. XX wieku